Meinecke ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Meinecke (1873–1949), deutscher Chemiker, Elektroingenieur und Unternehmer
 Friedel Meinecke (* 1943), deutscher Politiker (SPD)

 Hans-Peter Meinecke (* 1944), deutscher Politiker (SPD)
 Jacob Meinecke (* 1994), deutscher Schauspieler

 Katharina Meinecke (* 1960), deutsche Schauspielerin
 Ludwig Meinecke (1879–1961), deutscher Kapellmeister und Theaterintendant 
 Michael Meinecke (1941–1995), deutscher Islamwissenschaftler
 Rolf Meinecke (1917–1984), deutscher Arzt und Politiker (SPD)
 Rudolf Meinecke (1817–1905), deutscher Verwaltungsjurist und Finanzstaatssekretär
 Siegfried Meinecke (1916–2015), deutscher Bratschist, Konzertmeister und Hochschullehrer 
 Thomas Meinecke (* 1955), deutscher Musiker und Schriftsteller
 Tore Meinecke (* 1967), deutscher Tennisspieler
 Ulla Meinecke (* 1953), deutsche Liedermacherin
 Werner Meinecke (1910–1971), deutscher Theologe

Siehe auch:
 Meincke
 Meineke
 Meinike
 Meinke